VK, combinaison des deux lettres V et K, peut faire référence à :
 VK, des prototypes de char allemands ;
 VK, Virgin Nigeria Airways, compagnie aérienne nigériane selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes ;
 VK, VKontakte, site web de réseautage social russe.